

Sigle 
 Associazione Italiana Karate
 Associazione Italiana Kendo
 Associazione Italiana Kung Fu
 Associazione Italiana per il Kyudo
 Attestation Identity Key – chiave di attestazione dell'identità nel trusted computing

Codici 
 AIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aiken (Stati Uniti)
 AIK – codice vettore ICAO di African Airlines International
 aik – codice ISO 639-3 della lingua ake

Sport 
 AIK – società polisportiva svedese
 AIK Fotboll – sezione calcistica della polisportiva
 AIK Ishockey – sezione di hockey su ghiaccio della polisportiva